Großsteingrab Stenløse By steht für:

 Großsteingrab Stenløse By 1
 Großsteingrab Stenløse By 2
 Großsteingrab Stenløse By 3
 Großsteingrab Stenløse By 4
 Großsteingrab Stenløse By 5
 Großsteingrab Stenløse By 6
 Großsteingrab Stenløse By 7
 Großsteingrab Stenløse By 8